Сэмюэл «Сэм» Лейси (; 28 марта 1948, Индианола, Миссисипи — 14 марта 2014, Канзас-Сити, Миссури) — американский профессиональный баскетболист.

Ранние годы 
Сэм Лейси родился в городе Индианола (штат Миссисипи), учился в Индианолской школе Джентри, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Университете штата Нью-Мексико, в 1970 году был выбран на драфте НБА под 5-м номером командой «Цинциннати Роялз». Позже выступал за команды «Канзас-Сити-Омаха/Канзас-Сити Кингз», «Нью-Джерси Нетс» и «Кливленд Кавальерс». Всего в НБА провёл 13 сезонов. Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1975). За ним в «Сакраменто Кингз» закреплён номер 44. Всего за карьеру в НБА сыграл 1002 игры, в которых набрал 10 303 очка (в среднем 10,3 за игру), сделал 9687 подборов, 3754 передачи, 999 перехватов и 1160 блок-шотов.

По состоянию на 2014 год Лейси занимает 40-е место по общему количеству подборов в истории НБА.

Лейси является одним из пяти игроков НБА (наряду с Хакимом Оладжьювоном, Джулиусом Ирвингом, Дэвидом Робинсоном и Беном Уоллесом), которые зафиксировали 100 блок-шотов и 100 перехватов за шесть сезонов подряд.

Смерть 
Сэм Лейси умер 14 марта 2014 года на 66-м году жизни ненасильственной смертью в городе Канзас-Сити (штат Миссури).

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Sam Lacey, a Top Center in the N.B.A., Dies at 66

Баскетболисты США
Игроки «Цинциннати Роялз»
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами